Margolus est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Norman Margolus (né en 1955), physicien et informaticien canado-américain

Voir aussi
Théorème de Margolus-Levitin, limite fondamentale en calcul quantique